Chemutai ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Chemutai (* 1999), ugandischer Leichtathlet
 Faith Chemutai  (* 1980), kenianische Leichtathletin
 Fancy Chemutai (* 1995), kenianische Langstreckenläuferin
 Peruth Chemutai (* 1999), ugandische Leichtathletin